Miejscowości w USA:
 Brainard – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Butler
Gminy w USA:
 Brainard (ang. Brainard Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Brown